Крачевский — фамилия.

 

 Крачевская, Светлана Ивановна (род. 1944) — советская легкоатлетка, серебряный призёр Олимпиады-1980.